Ganesa diaphana är en snäckart som beskrevs av Addison Emery Verrill 1884. Ganesa diaphana ingår i släktet Ganesa och familjen Skeneidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
diaphana